Мюллер, Йозеф (():
 Мюллер, Йозеф (1893—1984) — немецкий футболист, а также футбольный тренер.
 Мюллер, Йозеф (1898—1979) — немецкий политик, участник германского сопротивления во время Второй мировой войны.
 Мюллер, Йозеф (священник) (1894—1944) — немецкий католический священник и критик нацистского режима.